«Финно-угрове́дение» — научный академический журнал в России, посвящённый вопросам этнографии, этнологии, этнической истории и языкознания финно-угорских народов, то есть одноимённой научной дисциплине. Кроме того, в журнале публикуются материалы по современной культуре финно-угорских народов, о научных конференциях финно-угроведов и о мероприятиях в рамках европейского пан-финно-угристского движения.

Журнал основан в феврале 1994 года, выходит 2 раза в год (до 2000 года — 4 раза в год). Издаётся в Йошкар-Оле Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории им. В. М. Васильева.

Тираж в середине 1990-х составлял 500—1000 экземпляров.

История 
Журнал основан в феврале 1994 года. Решение о создании журнала принял научный центр финно-угроведения при МарНИИЯЛИ, образованный в 1993 году. Необходимость учреждения научного журнала, посвященного освещению вопросов финно-угроведения, была признана на первом Всемирном конгрессе финно-угорских народов, проходившем в 1992 году в Сыктывкаре.

Редакционная коллегия 
Главный редактор — К. Н. Сануков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Журнал «Финно-угроведение»
 Содержание номеров

Научные журналы России
Этнографические журналы
Лингвистические журналы
Журналы Марий Эл
Журналы, появившиеся в 1994 году
Финно-угроведение
Лингвистика в России